Лос Мадроњос има више значења:

 Лос Мадроњос (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Мадроњос (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику